Le Grand Prix moto de Chine 2007 est le quatrième rendez-vous de la saison du championnat du monde de vitesse moto 2007. Il se déroule sur le circuit international de Shanghai du 4 au .

Classement MotoGP 

Blessé au bras droit durant les essais, le Français Olivier Jacque a déclaré forfait pour la course.

Classement 250 cm³

Classement 125 cm³ 

Grand Prix moto de Chine
Vitesse moto en 2007
Sport en Chine en 2007
Sport en mai 2007